Benamaurel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benamaurel (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Benamaurel (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar